Die Rugby-Bundesliga 2016/17 war die 46. Auflage dieses Wettbewerbs. In der Rugby-Bundesliga spielen zunächst 16 Mannschaften in zwei regionalen Staffeln (Nord/Ost und Süd/West), gefolgt von Play-offs in denen die zwei jeweils höchstplatzierten nach der regulären Saison um die Deutsche Meisterschaft spielen. Die reguläre Saison startete am 3. September 2016 und endete am 4. Juni 2017, gefolgt von den zwei Halbfinals und dem Meisterschaftsfinale. Meister wurde der Heidelberger RK durch ein 39:35 gegen den TV Pforzheim.

Titelverteidiger war der TV Pforzheim, der im Finale der Saison 2015/16 den Heidelberger RK 41:36 besiegte und damit dessen siebten Titelgewinn in Folge verhinderte.

Übersicht 

Die Rugby-Bundesliga wird 2016/17 erst zum zweiten Mal mit dem neuen System, das jeweils acht Mannschaften in zwei Staffeln enthält, gespielt. Während der regulären Saison spielt jede Mannschaft in Hin- und Rückrunde gegen die sieben anderen Mannschaften aus derselben Gruppe. Es werden keine Spiele gegen die Mannschaften aus der anderen Gruppe bestritten. Danach folgen die Play-offs in denen der Gewinner der Nord/Ost-Staffel gegen den Zweiten aus Süd/West und der Gewinner der Süd/West-Staffel gegen den Zweiten aus Nord/Ost spielen. Die Gewinner dieser beiden Halbfinale stehen dann im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Die verbleibenden zwölf Mannschaften nehmen am DRV-Pokal teil. Die letzte Mannschaft jeder Staffel steigt automatisch in die 2. Rugby-Bundesliga ab. Die beiden vorletzten Mannschaften nehmen an der Relegation gegen die Verlierer der Halbfinale aus der zweiten Bundesliga teil.

Die Plätze der beiden Absteiger aus der Saison 2015/16, die RU Hohen Neuendorf und den ASV Köln, nahmen der Wiederaufsteiger TSV Victoria Linden und der RC Luxemburg ein.

Nord-Ost 
Stand: Saisonende

Tabelle 

 Hamburger RC wurden 2 Punkte abgezogen wegen Nichterfüllung der Lizenzordnung.
 Die Wertung des Spiels zwischen SC Germania List und RK 03 Berlin wurde im Nachhinein von 29:31 zu 29:29 geändert.

Kreuztabelle

Süd-West 
Stand: Saisonende

Tabelle

Kreuztabelle

Playoffs 
Die Halbfinale sind eine Neuauflage der Spiele der Saison 2015/16. Das Endspiel findet in Berlin statt.

Einzelnachweise 

2016/17
Rugby 2016
Rugby 2017